Dente steht für:
 Dente-Kult, einer der bedeutendsten überregionalen Schutzkulte und Orakel Ghanas

Dente ist der Familienname folgender Personen:

 Girolamo Dente (1510–1566), italienischer Maler
 Marco Dente (1490–1527), italienischer Kupferstecher

Künstlername:
 Dente (Cantautore) (bürgerlich Giuseppe Peveri; * 1976), italienischer Cantautore